Лехашау () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Аурель Шмидхофер (ABL) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 Партия ABL занимает 9 мест.
 Партия LfL занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля